Biscuit (gebak), een droge cake vaak gebruikt als basis voor taarten
 Biscuit (keramiek), keramiek dat slechts eenmaal zonder glazuur is gebakken
 Biscuit (koekje), een kleine, gebakken lekkernij die bij de koffie, thee of een drankje wordt gegeten
 Biscuitje, een benaming in Nederlandse dialecten voor een droog koekje